Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2009 года — 2-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 5 по 10 января 2009 года в Фюссене, Германия. Для участия в турнире было подано 13 заявок. Команды, подавшие заявки на участие в турнире впервые, сформировали первый дивизион. Сборная США стала чемпионом и завоевала второй титул, одолев в финале сборную Канады со счётом 3:2 в овертайме. Бронзовую медаль выиграла сборная Швеции, победившая в матче за третье место сборную Чехии — 9:1. Сборная Швейцарии заняла на турнире последнее место и вылетела в первый дивизион.

Самым результативным игроком чемпионата стала хоккеистка сборной США Аманда Кессел, набравшая по 19 (6+13) очков за результативность. Она же была признана лучшим нападающим турнира. Лучшим вратарём турнира была признана американка Алекс Ригсби, лучшим защитником её соотечественница — Алев Келтер.

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Матчи за 5-8 места 

Время местное (UTC+1).

Матч за 7-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Плей-офф

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Алекс Ригсби
 Защитник:  Алев Келтер
 Нападающий:  Аманда Кессел

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Январь 2009 года
Спорт в Германии в 2009 году
ЖЮ
2009
ЖЮ
Международные спортивные соревнования в Фюссене